Der Begriff Dunkelsee bezeichnet:

 einen See auf dem Gebiet der kreisfreien Stadt Brandenburg, Brandenburg, siehe Dunkelsee (Brandenburg an der Havel)
 einen See auf dem Gebiet der Gemeinde Kloster Lehnin, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg, siehe Dunkelsee (Kloster Lehnin)
 einen See auf dem Gebiet der Gemeinde Stechlin, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg, siehe Dunkelsee (Stechlin)